Charley Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Charley Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Charley Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland